Graça Aranha (schrijver), Braziliaans schrijver en diplomaat
Graça Aranha (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão